Michael Creed ist der Name folgender Personen:

* Michael Creed (Radsportler) (* 1981), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Michael Creed (Politiker) (* 1963), irischer Politiker